Gottlieb je německé jméno, které může být příjmením i mužským rodným jménem.

příjmení
 Leopold Gottlieb – více osob téhož jména a příjmení, rozcestník
 Oscar Gottlieb (1942–2018), český hudební publicista, herec, konferenciér a dabér
 Otto Richard Gottlieb (1920–2011), brazilský chemik židovského původu, narozený v Československu
 William Paul Gottlieb (1917–2006), americký fotograf a sloupkař

rodné jméno, druhé rodné jméno
 Gottlieb Daimler, německý průmyslník
 Gottlieb Hering, německý důstojník SS, velitel koncentračního tábora
 Gottlieb Schick, německý umělec
 Gottlieb Schumacher, americký archeolog a architekt
 Fabian Gottlieb von Bellingshausen, ruský admirál a objevitel
 Johann Gottlieb Fichte, německý filosof
 Friedrich Gottlieb Klopstock, německý básník

související
 Amadeus
 Bohumil
 Teofil

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení